RDF steht für:

 Radio direction finder, englisch für Radiokompass
 Radiodiffusion Française, früherer Name des französischen Fernsehsenders TF1
 Reichsbund Deutsche Familie, eine Organisation im NS-Staat, siehe Reichsbund der Kinderreichen
 Reichsverband deutscher Firmensportvereine
 Resource Description Framework, eine formale Sprache zur Bereitstellung von Metadaten im WWW
 Refuse Derived Fuel, aus Abfall gewonnene Brennstoffe
 Richard Dawkins Foundation for Reason and Science, eine Non-Profit-Organisation, die sich dem Säkularismus verpflichtet fühlt
 Reichsverein Deutscher Feuerwehringenieure e.V.
 Rettungsdienstfortbildung
 Radial distribution function, englisch für radiale Verteilungsfunktion
 Rated Diversity Factor, englisch für Gleichzeitigkeitsfaktor bzw. Bemessungsbelastungsfaktor in der elektrischen Energietechnik, siehe Leistungsbilanz (Energietechnik)
 Rwanda Defence Force, englisch für die Streitkräfte Ruandas.

RdF steht für:

 Recht der Finanzinstrumente, eine juristische Fachzeitschrift

 
RDF